Појам Битка за Кијев може да се односи на:
 Битка за Кијев (1941),
 Битка за Кијев (1943),

Кијев